Города Анголы () — список наиболее крупных населённых пунктов Анголы. В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов государства. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Анголе есть 179 городов с численностью более 3 000 человек.

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов 

</center>

Список городов Анголы

Примечания

Ссылки 

 
Ангола
Списки:Ангола